Альтенкирхен () — село в северной части полуострова Виттов на острове Рюген, который находится в Балтийском море. Административно принадлежит к немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания. Село расположено на месте славянского города Аркона. В Старой церкви Альтенкирхена находится так называемый «камень Свантевита» (Svantevitstein).

Население 1023 человек (2009); в 2003 г. — 1174.

Галерея

Известные уроженцы 
 Козегартен, Иоанн Готтфрид Людвиг

Ссылки 
 

Мекленбург-Передняя Померания